Джермано Д'Абрамо (, ) — итальянский математик, физик, астроном и первооткрыватель астероидов, который некоторое время работал в обсерватории Пистойезе, где в ночь с 4 по 5 апреля 1999 год совместно с другим итальянским астрономом Андреа Боаттини им было открыто в общей сложности 3 астероида.

В настоящее время он работает в Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica, входящего в состав Национальном институте астрофизики, Рим. В начале 2006 года им было найдено вероятностное решение проблемы остановки машины Тьюринга. А с 2008 года он принимает участие в теоретических исследованиях второго закона термодинамики.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания

Ссылки 
 List of publications
 Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica
 Istituto Nazionale di Astrofisica

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов